Восемнадцатая симфония:
 , между 1757 и 1764
 , 1773
 , 1772
 , 1937

 0018